

Geografia

Austria 
 Pill – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Wielka Brytania 
 Pill – wieś

Osoby 
 Alison Pill – kanadyjska aktorka
 Hugo Pill – polski architekt

Zobacz też 
 Blue Pill
 Jagged Little Pill
 Just Like a Pill
 PIL